Казаченко — украинская фамилия.
Известные носители:
 Казаченко, Вадим Геннадиевич (род. 1963) — российский певец.
 Казаченко, Григорий Алексеевич (1858—1938) — русский композитор.
 
 Казаченко, Юрий Георгиевич (род. 1935) — русский нефтепромышленник и инженер, советский и казахстанский партийный, хозяйственный и общественный деятель.
 Казаченко, Яков Дмитриевич (1901—1964) — полный кавалер ордена Славы.